BSS puede referirse a:

 Binario Sin Signo, representación numérica en binario.
 Sistemas de soporte al negocio (Business Support System), en telecomunicaciones.
 Broadcast Satellite Service, televisión por satélite.
 Broken Social Scene, banda de rock canadiense.

Siglas